Mongolojassus är ett släkte av insekter som beskrevs av Aleksey A. Zachvatkin 1953. Mongolojassus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Mongolojassus